Elitserien 2006/07 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2006/07, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2006/07, Saison im Schach